Купата на носителите на купи 1992/93 е 33-тото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 36 клуба от 35 страни, сред които настоящият носител на трофея Вердер Бремен, 31 актуални носители на национални купи и 3 загубили финалиста (Еърдриониънс, Адмира/Вакер и АИК Солна). След разпада на Съвесткия съюз и Югославия за пръв път участват представители на Русия, Украйна и Словения. Също така дебитно участие правят и отбори от Лихтенщайн, Израел и Фарьорски острови.

Финалът се играе на 12 май 1993 г. на стадион Уембли в Лондон.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 19 август, а реваншите са на 2 септември 1992 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 15 и 16 септември, а реваншите са от 29 септември до 1 октомври 1992 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 21 и 22 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1992 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят от 2 до 4 март, а реваншите са на 17 и 18 март 1993 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 и 7 април, а реваншите са на 22 април 1993 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1992/93
 Купа на УЕФА 1992/93

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1992/93 

Купа на носителите на купи